Туруачи има више значења:

 Туруачи (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Туруачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику